Южная Корея принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1960 года в Скво-Велли (США) в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляло семь спортсменов, в том числе две женщины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1960
Страны на зимних Олимпийских играх 1960 года